Eliteserien siatkarzy 2010/2011 - 41. sezon siatkarskich rozgrywek ligowych w Norwegii organizowany przez Norweski Związek Piłki Siatkowej (norw. Norges Volleyballforbund). Zainaugurowany został 25 września 2010 roku i trwał do 19 marca 2011 roku.

W sezonie 2010/2011 w Pucharze Challenge Norwegię reprezentował .

System rozgrywek 
Drużyny grały ze sobą systemem kołowym po trzy spotkania. Mistrzem Norwegii został zespół z największą liczbą punktów.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Liderzy

Rankingi zawodników

Bibliografia 
 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Norwegii
2010 w Norwegii
2011 w Norwegii